Гай Ариний Модест () — римский политический деятель конца I века.

О происхождении Модеста нет никаких сведений. В 73—75 годах он находился на посту проконсула провинции Крит и Киренаика. В 82 году Модест занимал должность консула-суффекта. Больше о нём ничего неизвестно.

Примечания

Литература 
 Dietmar Kienast. Der römische Staat II. Stuttgart 1997. p. 471.

Проконсулы Крита и Киренаики